Biografies:

 Andreu Robles (Carcaixent, 1684 – València, 1764), arquitecte barroc que va treballar a la ciutat de València 
 Antonio Robles Almeida (Fermoselle, Zamora, 1954), primer secretari general de Ciutadans 
 Carlos Robles Piquer, polític i diplomàtic espanyol.
 Francisco Robles Ortega (1949), cardenal catòlic mexicà i arquebisbe de Guadalajara (des del 2011) i Monterrey (2003-11)

 Germán Robles (Gijón, Espanya, 1929 - 2015), actor instal·lat a Mèxic 
 Héctor Robles (Santiago de Xile, 1971), futbolista xilè 
 Isabel Robles Gómez (Alhambra, Ciudad Real, 1948), professora, assagista, traductora i poeta 
 Joel Robles Blázquez (1990), futbolista madrileny 
 José Robles Pazos (Santiago de Compostel·la, 1897 - València?, 1937 /1938), traductor i professor de castellà a la Universitat John Hopkings
 José Luis Robles Canibe (Bilbao, 1927 - 2007), polític basc 
 Julián Robles García (Palma, 1981), futbolista mallorquí format al planter del Mallorca que ocupa la posició de migcampista 
 Kenti Robles, defensa/centrecampista de futbol internacional per Mèxic 
 Luis Antonio Robles Suárez o El Negro Robles (Riohacha, 1849 - Bogotà, 1899), advocat i polític
 Manuel Robles Aranguiz (Begoña, Bilbao, 1884 - Beskoitze, Lapurdi, 1982), sindicalista i polític basc 
 Manuel Robles Pezuela (Guanajuato, 1817), President provisional del 1858 al 1859
 Margarita Robles

 Marta Robles (Madrid, 1963), periodista i escriptora espanyola

 Nagore Robles (Basauri, 1983), tertuliana espanyola que va saltar a la fama per participar en l'onzena edició del programa
 Toponímia:

 Cal Robles, casa al poble de la Jonquera

 Paso Robles, població a l'estat de Califòrnia (EUA)

 Ricard Robles (Esparreguera, 1965), fundador i codirector del festival Sónar